Страчате́лла (, букв. «в клочки») — название нескольких блюд итальянской кухни:

 Страчателла (мороженое)
 Страчателла (суп)
 Страчателла (сыр)